Menozziola är ett släkte av tvåvingar. Menozziola ingår i familjen puckelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Puckelflugor
Menozziola